Der Skilanglauf-Balkan-Cup 2019/20 war eine von der FIS organisierte Wettkampfserie, die zum Unterbau des Skilanglauf-Weltcups 2019/20 gehörte. Sie begann am 20. Januar 2020 in Zlatibor und endete am 13. März 2020 in Gerede. In der Gesamtwertung der Männer siegte der Rumäne Petrică Hogiu und bei den Frauen die Kroatin Vedrana Malec, die jeweils fünf der zehn Rennen gewann.

Resultate

Männer

Gesamtwertung Männer

Frauen

Gesamtwertung Frauen

Weblinks 

Balkan Cup Herren

Balkan Cup Damen

2020
Skilanglauf-Continental-Cup 2019/20